Крутояровка (также Граф, ) — исчезнувшее село в Советском районе Саратовской области.

Село находилось в Заволжье, в пределах Сыртовой равнины, на левом берегу реки Большой Караман.

История 
Основано в 1766 году. Официальное русское название — Крутояровка. Немецкое название — Граф. Вызывательская колония Леруа и Питета. Относилась к Тонкошуровскому колонистскому округу (с 1871 года — Тонкошуровской волости). Первые поселенцы 47 семей из Кёльна, Швабии и Гессена. В 1774 году подверглась набегу киргиз-кайсаков.

Первоначально село относилось к Католическому приходу Мариенталь. В 1887 году образован отдельный приход Граф. В 1886 году открыта церковь. В 1857 году земельный надел составлял 2944 десятины.

С 1922 — Тонкошуровского (в 1927 году переименован во Мариентальский) кантона АССР немцев Поволжья. В голод 1921 года родилось 97 человек, умерло 272.

В 1927 году постановлением ВЦИК «Об изменениях в административном делении Автономной С. С. Р. Немцев Поволжья и о присвоении немецким селениям прежних наименований, существовавших до 1914 года» селу Крутояровка Мариентальского кантона присвоено название Граф.

В сентябре 1941 года немецкое население было депортировано. После ликвидации АССР немцев Поволжья село, как и другие населённые пункты Мариентальского кантона, было включено в состав Саратовской области.

Дата исключения из числа населённых пунктов не установлена.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Советского района Саратовской области
Немецкие колонии в Поволжье